Bakulan (Cepogo)
 Bakulan (Kemangkon)
 Bakulan (Temayang)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing